Joshua Creek ist der Name folgender Fließgewässer

in den Vereinigten Staaten:
 Joshua Creek (Connecticut), im New London County
 Joshua Creek (DeSoto County, Florida)
 Joshua Creek (Orange County, Florida)
 Joshua Creek (Kalifornien), im Monterey County
 Joshua Creek (Jones County, North Carolina)
 Joshua Creek (Wilkes County, North Carolina)
 Joshua Creek (Texas), im Kendall County
 Joshua Creek (Buckingham County, Virginia)
 Joshua Creek (Campbell County, Virginia)

in Belize:
 Joshua Creek (Golden Stream), im Toledo District